CVI steht für:
 Chemical vapor infiltration, siehe Chemische Gasphaseninfiltration
 Chronisch-venöse Insuffizienz, eine Mikrozirkulationsstörung im Bereich der Beine
 Concours de Voltige International, internationales Voltigierturnier
 LabWindows/CVI, eine Programmierumgebung der Firma National Instruments
 Cerebral Visual Impairment, eine hirnorganisch bedingte Sehverarbeitungsstörung
 Kap Verde (UNDP-Code)
 zerebrovaskulärer Insult (cerebrovascular insult)
 Caleta Olivia Airport (IATA-Code), Flughafen von Caleta Olivia, Argentinien
 römische Zahlzeichen für 106

C.V.I. steht für:
 C.V.I. Motor Car Company

C VI steht für:
 Bayerische C VI

C.VI steht für:
 AEG C.VI, deutsches Militärflugzeug
 Albatros C.VI, deutsches Militärflugzeug der Albatros Flugzeugwerke
 Aviatik C.VI, deutsches Militärflugzeug, Lizenznachbau des DFW C.V
 DFW C.VI, deutsches Militärflugzeug
 Fokker C.VI, niederländisches Militärflugzeug
 Halberstadt C.VI, deutsches Militärflugzeug
 LVG C.VI, deutsches Militärflugzeug
 Rumpler C.VI, deutsches Militärflugzeug

Siehe auch:
 C6

CVI